A 2009-es spanyol nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Jerezben rendezték május 3-án.

Összefoglaló 

A királykategória versenyén Rossi megszerezte első győzelmét a szezonban, ezzel átvette a vezetést a pontversenyben. Második a hazai közönség előtt versenyző Dani Pedrosa, harmadik Casey Stoner lett. A 250-eseknél Aojama Hirosi megszerezte több, mint egy év után első győzelmét, miután a verseny végén kihasználta a másik hazai versenyző, Álvaro Bautista hibáját. A nyolcadliteresknél Bradley Smith diadalmaskodott, miután mindkét vb-esélyes, Andrea Iannone és Julián Simón is feladni kényszerült a versenyt.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye 

* Luca Vitalit az áthajtásos büntetés figyelmen kívül hagyása miatt a verseny után kizárták.

Források 

Motorversenyzés Spanyolországban
Andalúzia

Spanyol